Гревс — фамилия. Известные носители:
 Гревс, Александр Петрович (1876—1936) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения.
 Гревс, Алексей Александрович (1779—?) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Гревс, Иван Михайлович (1860—1941) — русский историк, медиевист и античник. Доктор наук, профессор Петербургского университета. 
 
 Гревс, Михаил Александрович (1791—1846) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года, дед историка И. М. Гревса.

Иногда как Гревс пишется английская фамилия Грейвс.